

Чорний Отрог — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Чорний Отрог — селище, Сарактаський район, Оренбурзька область